Massacro di Sand Creek
 Fiume Sand Creek, canzone di Fabrizio De André